Saint Marks oder St. Mark’s ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Saint Marks (Florida), Ort im Wakulla County, Florida, Vereinigte Staaten
 Saint Marks (Indiana), Ort im Dubois County, Indiana, Vereinigte Staaten
 Saint Marks (Kansas), Ort im Sedgwick County, Kansas, Vereinigte Staaten
 Saint Marks (Barbados), Ort im St. John’s Parish von Barbados 
 Saint Mark’s (Südafrika), Intsika Yethu, Chris Hani District Municipality, Eastern Cape, Südafrika
 St. Mark’s (Antigua), Ort im St. Georges Parish von Antigua

Siehe auch: 
 Sankt Markus